A Black Ice World Tour az AC/DC ausztrál rock zenekar koncertturnéja. Nevét a 2008-as debütáló albumukról, a Black Ice-ról kapta. 7,5 év után ez az első nagyszabású koncertturnéjuk, hiszen az utolsó turné a 2000-2001-es Stiff Upper Lip World Tour volt. 2008 szeptemberében jelentették be a turnét. A turné Észak-Amerikában indul ez lesz az első szakasz. Az előzenekar a The Answer. Az észak-amerikai turnét követően a zenekar Európába jön, ahol egy több hónapos koncertsorozat következik. Európában legtöbbször Németországban lépnek fel. Magyarországon 2009. március 23-án lépnek fel a budapesti Papp László Sportarénában. A jegyek alig több mint két nap alatt fogytak el nálunk, amivel kelet-európai jegyeladási csúcsot állítottunk fel. A szervezők ezért mindent megpróbáltak elkövetni, hogy a turné végén, esetleg egy másik időpontban még egyszer fellépjenek nálunk. Magyarországon az AC/DC utoljára 18 évvel korábban, az 1991-es Monsters Of Rock turné keretében járt, akkor a Metallica, a Mötley Crüe és a Queensryche társaságában lépett fel Budapesten; ez volt az első alkalom, hogy önálló koncertet adtak Magyarországon.

Az európai turné két részre oszlik: az első 2009. február 18-án kezdődött a norvégiai Oslóban. Április 29-én ért véget az első szakasz Birminghamben. Ezután egy 3 hetes szünetre ment a zenekar, hogy újult erővel vághassanak bele az európai turné második szakaszába, ami május 13-án kezdődött Lipcsében. Június 30-án zárult a európai turné Glasgowban. Ezután Ázsia és Ausztrália következett.

A turné állomásai

Észak-Amerika: Első szakasz

Európa: Első szakasz

Európa: Második szakasz

Számlista 

"Rock 'n' Roll Train"
"Hell Ain't A Bad Place To Be"
"Back in Black"
"Big Jack"
"Dirty Deeds Done Dirt Cheap"
"Thunderstruck"
"Black Ice"
"The Jack"
"Hells Bells"
"Shoot to Thrill"
"War Machine"
"Anything Goes"
"You Shook Me All Night Long"
"T.N.T."
"Whole Lotta Rosie"
"Let There Be Rock"
Ráadás
"Highway to Hell"
"For Those About to Rock (We Salute You)"

Források

Külső hivatkozások 
 ACDC.com Hivatalos weboldal
 ACDCRocks.com Hivatalos weboldal

AC/DC-koncertek
Turnék 2008-ban
Turnék 2009-ben
Turnék 2010-ben